Кхагария:

 Кхагария — город в индийском штате Бихар.
 Кхагария — округ в индийском штате Бихар.